Adelaide kan syfta på:

 Adelaide (namn) – ett kvinnonamn
 525 Adelaide – en asteroid

Personer

 Adelaide av Sachsen-Meiningen, brittisk drottning
 Adelaide, prinsessa av Frankerriket
 Adelaide av Susa
 Adelaide av Ungern

Geografi

Australien 

 Adelaide, delstatshuvudstad, South Australia, 
 City of Adelaide, region, South Australia, 
 Adelaide Grand Prix Circuit – en racerbanan 
 Adelaide (flod) – en flod i Northern Territory i Australien

Ryssland 

 Ostrov Adelaidy, ö, Archangelsk oblast,

Sydafrika 

 Adelaide (kommunhuvudort), Östra Kapprovinsen, Amathole District Municipality,